Il doppio femminile dell'Estoril Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Sorana Cîrstea e Anabel Medina Garrigues erano le detentrici del titolo, ma Cîrstea non ha partecipato.

Medina Garrigues ha fatto coppia con Renata Voráčová, ma ha perso nei quarti di finale contro Eléni Daniilídou e Michaëlla Krajicek.

Alisa Klejbanova e Galina Voskoboeva hanno battuto in finale Eléni Daniilídou e Michaëlla Krajicek 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Anabel Medina Garrigues/  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears  (semifinali)

 Yan Zi /  Zhang Shuai (primo turno) 
 Kristina Barrois /  Jasmin Wöhr (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 2011